Скороходы Перна  (1998) — фантастическая повесть эпопеи «Всадники Перна» американской писательницы Энн МакКефри, опубликованная в антологии Роберта Силверберга "Легенды".

Описание сюжета 

Повесть рассказывает о времени перед Девятым Прохождением, именно о способном скороходе по имени Тенна. Однажды ночью, когда она бежит по специальной дороге для скороходов, она замечает, что наездник скачет в неположенном месте. Тенна, уворачиваясь от него, падает в ядовитые кусты. Ей удается добраться до станции скороходов, где она выздоравливает от падения. После сообщения управляющему об случившимся инциденте, она узнаёт имя виновного - это был Халигон, самый старший из сыновей Лорда Гроха. Тенна идет на встречу в Форт, где она думает, что узнаёт Халигона. Во время танца она толкает его в экскременты. Но она ошиблась, это был брат-близнец Халигона - Хорон. После разговора он приносит извинения, и вскоре она влюбляется в Халигона.

Ссылки
 «Скороходы  Перна» на сайте Лаборатории фантастики
 «Скороходы Перна» на сайте Fензин

Произведения Энн Маккефри